Marcos dos Santos (ur. 29 sierpnia 1979 w Salto) - brazylijski piłkarz, występujący na pozycji napastnik.

Kariera klubowa 
23 lipca 2010 podpisał trzyletni kontrakt z Troyes AC.

Stan na: 24 lipca 2017 r.

Bibliografia 
  

Brazylijscy piłkarze
Piłkarze CA Bizertin
Piłkarze Espérance Tunis
Piłkarze BSC Young Boys
Piłkarze AC Ajaccio
Piłkarze RC Strasbourg
Piłkarze Troyes AC
Urodzeni w 1979